Избори за Европски парламент 2014. су одржани између 22. и 25. маја 2014. у свих 28 земаља чланица ЕУ. Ово су осми избори за овај континентални парламент од 1979. и први су избори на којима Хрватска учествује заједно са осталим државама.

Позадина 

Текућа криза у еврозони (у оквиру светске економске рецесије) која је почела неколико месеци након задњих парламентарних избора у јуну 2009. Иако је криза ударила привреде већина земаља чланица ЕУ, ипак највише су страдале економије јужне Европе, а нарочито Грчка, Кипар, Шпанија, Португал али и Ирска. Реакција руководства ЕУ на ову ситуацију је било увођење жестоких мера строгости, што је проузроковало нагли пад популарности према институцијама ЕУ.

Жозе Мануел Барозо, председник Европске комисије, је из тог разлога упозорио на пораст левичарских и десничарских популистичких покрета који по њему неоправдано критикују ЕУ. Немачки министар иностраних послова Франк-Валтер Штајнмајер је такође истакао опасност од екстремизма и карактерисао евроскептике као "људе без мозга". Њему је одговорио лидер Странке за независност Уједињеног Краљевства Најџел Фериџ који је оптужио Штајнмајера да употребљује увреде у очајничком покушају да скрене пажњу са економске и социјалне катастрофе изазване приступањем Грчке еврозони. Фериџ је такође рекао, у свом обраћању Европском парламенту у јануару 2014., да ће на следећим изборима "бити битка између националних демократија и државне бирократије ЕУ".

Према процени листа "The Economist" у јануару 2014., "популистичке десничарске и левичарске анти-ЕУ снаге би могле да добију између 16% и 25% мандата, уместо 12% колико су добили на прошлим изборима".

Главни учесници

Кандидати за председника Европске комисије 

Председника Европске комисије (ЕК) бира Европски парламент (ЕП) по предлогу Европског савета (ЕС). По Лисабонском споразуму, који први пут важи на овим изборима, ЕС мора да узме у обзир резултат избора и да сходно с тиме предложи мандатара за место председника. Из тог разлога скоро све главне европске странке су одлучиле да изаберу и именују свог кандидата.

Странке

Европска народна партија 

Европска народна партија (ЕПП) је изабрала свог кандидата на конгресу у Даблину 6. и 7. марта 2014. Међу кандидатима су били Жан Клод Јункер (ЦСВ) и Мишел Барнје (УМП). И Валдис Домбровскис се кандидовао али је 7. марта повукао кандидатуру. Конгрес је са 61% гласова изабарао Јункера за кандидата.

Партија европског социјализма 

Партија европског социјализма (ПЕС) је именовала за кандидата садашњег председника Европског парламента Мартина Шулца на конгресу у Риму 1. марта 2014.

Савез либерала и демократа за Европу 

Савез либерала и демократа за Европу (АЛДЕ) је изабрао Гиа Верхофстата за кандидата након што је Оли Рен повукао своју кандидатуру. Верхофстат је такође добио подршку Европске демократске странке (ЕДП).

Европска партија зелених 

Европска партија зелених (ЕГП) је путем примарних избора изабарала за кандидате Ска Келер и Хосе Бове.

Партија европске левице 

Партија европске левице (ПЕЛ) је на конгресу у Мадриду 15. децембра 2013. именовала лидера грчке Коалиције радикалне левице (СИРИЗА) Алексиса Ципраса за кандидата.

Алијанса европских конзервативаца и реформиста 

Европски конзервативци и реформисти (ЕКР) су одбили да предложе кандидата, зато што би то значило да се ЕУ претвара у националну супер-државу (државну заједницу или федерацију) што би било нелегетимно.

Расподела мандата и изборни закон 

Члан 14. Лисабонског споразума предвиђа да ће "Европски парламент бити састављен од представника грађана Уније. Они не треба да прелазе седам стотина и педесет у броју, плус председник. Представљање грађана биће регресивни пропорционални систем, са минималним прагом од шест чланова по држави чланици. Ниједна држава чланица неће имати више од деведесет шест мандата."

Истраживања јавног мњења

Резултати

Дефинитивни резултати по групама (VIII сазив)

Референце 

Избори за Европски парламент
Избори 2014.